Addobbati je priimek več oseb:
 Simeon Addobbati, avstro-ogrski general
 Giuseppe Addobbati, italijanski igralec